Uvàrovo (Tambov), ciutat de la província de Tambov, a Rússia
 Uvàrovo (Vladímir), municipi de la província de Vladímir, a Rússia